UNCOL (от Universal Computer Oriented Language, Универсальный компьютерно-ориентированный язык) — предложенный универсальный промежуточный язык для компиляторов представленный Мелвином Э. Конуэем в 1958 году. Он никогда не был полностью определён или реализован; во многих отношениях он был скорее концептом, чем языком.

Призванием UNCOL было сделать компиляторы экономически доступными для каждого нового набора инструкций архитектуры и языка программирования. Каждая машинная архитектура потребовала бы только одного back-end компилятора и каждый язык программирования потребовал бы один front-end компилятор. Это была очень амбициозная цель в 1961 году, потому что технология компиляторов была в зачаточном состоянии и было мало стандартизированного в области компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Концепция такого универсального промежуточного языка сама по себе стара: отчет SHARE (1958) уже говорил: "[это] обсуждалось многими независимыми лицами с 1954 года." Macrakis (1993) обобщает его судьбу:

UNCOL иногда используется как общий термин для идеи универсального промежуточного языка. В этом смысле примером UNCOL является формат ANDF (Architecture Neutral Distribution Format).

См. также 
 Инфраструктура llvm

Литература 
 Melvin E. Conway, "Proposal for an UNCOL", Communications of the ACM 1:3:5 (1958).
 Jean E. Sammet, Programming Languages: History and Fundamentals, Prentice-Hall, 1969. Chapter X.2: UNCOL (Significant Unimplemented Concepts), p. 708.
 SHARE Ad-Hoc Committee on Universal Languages (J. Strong, J. Olsztyn, J. Wegstein, O. Mock, A. Tritter, T. Steel), "The Problem of Programming Communication with Changing Machines", Communications of the ACM 1:8:12 (August 1958) and 1:9:9 (September 1958).
 Stavros Macrakis, "From UNCOL to ANDF: Progress in Standard Intermediate Languages", White Paper, Open Software Foundation Research Institute, RI-ANDF-TP2-1, January, 1992. Available at CiteSeer
 T.B. Steel, Jr., "UNCOL: Universal Computer Oriented Language Revisited", Datamation (Jan/Feb 1960), p. 18.
 T.B. Steel, Jr., "A First Version of UNCOL", Proc. Western Joint Computer Conference 19:371 (Los Angeles, May 9–11, 1961).
 T.B. Steel, Jr., "UNCOL: The Myth and the Fact", Annual Review in Automatic Programming 2:325 (1961).

Компиляторы